

Rosa stagione 2019-2020

 2019
Munster